Reis da Pártia
Ársaces I da Pártia 
Ársaces II da Pártia — também conhecido como Artabano 

Reis arsácidas da Armênia
Ársaces I da Armênia  — cliente romano
Ársaces II da Armênia 
Ársaces III da Armênia 

Outros
Ársaces (filho de Cosroes IV da Armênia) — príncipe arsácida da Armênia que viveu na segunda metade do  e, possivelmente, na primeira metade do 
Ársaces (conspirador) — co-protagonista duma conspiração contra o imperador bizantino Justiniano c. 548–549

Ver também 
Arsácia — Arshak em língua parta; antiga cidade que foi capital do Império Parta

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]